Гриб — представник царства еукаріотичних безхлорофільних гетеротрофних організмів
 Гриб — розмовно-побутова загальновживана назва плодового тіла грибів-макроміцетів
 Ядерний гриб — хмара, що виникає після ядерного чи термоядерного вибуху

Прізвище 

 Гриб Андрій Андрійович (1921—2000) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу
 Гриб Антон Євдокимович — український живописець
 Гриб Василь Пилипович — український актор театру
 Гриб Вікторія Олександрівна ( 1968) — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Гриб Іван Євдокимович — герой Радянського союзу
 Гриб Кузьма Петрович (1911—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу
 Гриб Михайло Іванович (1919—2003) — радянський офіцер, льотчик, Герой Радянського Союзу
 Гриб Олексій Федорович — герой Радянського союзу
 Гриб Павло Ігорович — студент. викрадений російськими спецслужбами
 Гриб Руслан Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гриб Ян (педагог) — словацько-русинський педагог, автор підручників русинським діалектом
 Гриб Ян (поет) — білоруський поет і діяч опозиційного руху

Див. також 
 Гриби (значення)

Українські прізвища